La Coppa di Turchia 2008-2009, o TeknoSA Türkiye Kupası per ragioni di sponsorizzazione, è la 24ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2008-2009.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2008-2009
Coppa del Presidente 2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile